Agner Krarup Erlang – duński matematyk
 Erlang (jednostka) – jednostka natężenia ruchu telekomunikacyjnego
 Rozkład Erlanga – rozkład prawdopodobieństwa
 Erlang (język programowania) – funkcyjny język programowania przystosowany do budowy oprogramowania rozproszonego i wielowątkowego.